Пьолле́ () — французская фамилия. Может означать:
 Пьолле, Вильфрид (1943—2015) — французская балерина, хореограф и педагог, многолетняя солистка балетной труппы театра «Парижская опера».
 Пьолле, Марк (род. 1962) — французский дирижёр, работающий в Германии.
 Пьолле, Эрик (род. 1973) — французский политик.